VM i futsal 2012 var det syvende verdensmesterskab i futsal. Turneringen blev afviklet den  1.–18. november 2012 i Thailand.  Der deltog 24 hold i turneringen i modsætning til 20 ved VM i futsal 2008 i Brasilien.

Som en gentagelse af finalen i 2008 blev Brasilien mestre efter at have besejret Spanien 3-2 i finalen.

Kvalifikation 

Vætssnationen, Thailand, er kvalificeret automatisk.

Kvalificerede

Haller 
Kampene blev afviklet i fire forskellige haller.

Lodtrækning 
Den officielle lodtrækning blev afholdt i Bangkok, Thailand den 24. august 2012.

De 24 hold blev inddelt i seks grupper med hver fire hold.

Første runde 
Nr. 1 og 2 i grupperne gik videre sammen med de fire bedste treere til 16. dels runden.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Rangering af de bedste treere

Knockout fasen

Noter

Eksterne henvisninger 
 Official site

Futsal
Sport i 2012